Aurora (mitologia) — deusa do alvorecer na mitologia romana, identificada com Eos
 Aurora polar — fenómeno óptico
 Nascer do sol

Geografia

Brasil 
 Aurora (Ceará) — município do estado do Ceará, Brasil
 Aurora (Santa Catarina) — município do estado de Santa Catarina, Brasil

Estados Unidos 
 Aurora (Condado de Cayuga) — vila do estado de Nova Iorque
 Aurora Center — região censo-designada do Dacota do Sul
 Aurora (Nevada) — cidade fantasma

Municípios 
 Aurora (Colorado)
 Aurora (Dacota do Sul)
 Aurora (Illinois)
 Aurora (Indiana)
 Aurora (Iowa)
 Aurora (Kansas)
 Aurora (Minnesota)
 Aurora (Missouri)
 Aurora (Nebraska)
 Aurora (Ohio)
 Aurora (Oregon)
 Aurora (Texas)
 Aurora (Utah) 
 Aurora (Carolina do Norte)

Outras regiões 
 Aurora (Ontário) —  município canadense do estado de Ontário
 Aurora (Zamboanga do Sul) - Município na Zamboanga do Sul, Filipinas

 Maewo —  ilha de Vanuatu, também conhecida como Aurora

Plantas 
 Aurora (árvore) —  árvore
 Rosa-louca —  ou aurora; Hibiscus mutabilis; planta da família das Malvaceae

Tecnologia espacial 
 Aurora (satélite artificial) — satélite artificial europeu
 Aurora 1 — satélite artificial estadunidense
 Programa Aurora — programa espacial desenvolvido pela NASA

Música 
Aurora (cantora) 
Aurora Consurgens — álbum da banda Angra
 Aurora (álbum) — álbum

Arte 
 Aurora (Disney) — personagem da Disney

Outros 
 Sunrise: A Song of Two Humans — filme de 1927, de Friedrich Wilhelm Murnau
 Vinícola Aurora — empresa vinícola do Rio Grande do Sul, Brasil
 94 Aurora — asteroide
 Aurora 122 C — automóvel esportivo fabricado pela "Aurora Projetos Automobilísticos Ltda.", na década de 1990
 Aurora (automóvel) — automóvel da empresa "Aurora Motor Company"

Desambiguações de ciências
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de personagens